Příjmení Nilsen nosí více významných osobností:

 Betty Ann Bjerkreim Nilsenová (* 1986) – norská reprezentantka v orientačním běhu
 Dennis Nilsen (1945–2018) – britský sériový vrah a nekrofil
 Kurt Nilsen (* 1978) – norský poprockový zpěvák
 Laila Schou Nilsenová (1919–1998) – norská alpská lyžařka a rychlobruslařka
 Ørjan Nilsen (* 1982) – norský producent
 Simen Spieler Nilsen (* 1993) – norský rychlobruslař
 Steinar Nilsen (* 1972) – norský fotbalový záložník

Externí odkazy